Пётр Беликов:
 Беликов, Пётр Васильевич (1916—1984) — майор Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Беликов, Пётр Егорович (1793—1859) — русский музыковед.
 Беликов, Пётр Иванович (1813—1863) — епископ Саратовский и Царицынский Русской православной церкви Евфимий (Беликов).
 Беликов, Пётр Фёдорович  (1892—1961) — советский микробиолог, профессор.